Вита́лий Влади́мирович Дани́лов () — российский кёрлингист на колясках. Мастер спорта России международного класса, заслуженный мастер спорта России (2021).

Достижения 
 : золото (), бронза ().
 : золото (2017), серебро (2014, 2016), бронза (2013, 2015, ).
Международные соревнования ассистивных технологий «НЕЙРОТЛОН» Дисциплина EXO-экзоскелеты нижних конечностей: золото(2018) 

Финишер забегов(на колясках) на Марафонские, полумарафонские дистанции 42.2 км,21,1км. "БИТЦЕВСКА ПРЯМАЯ" серии забегов БЗК-"БЕГ по ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ РОССИИ","МОЯ СТОЛИЦА" "МОСКОВСКИЙ МАРАФОН", "СИЛА ДУХА", "ТУЛЬСКИЙ МАРАФОН" "АВИЦИОННЫЙ МАРАФОН" "ПОКРОВО-СТРЕШНЕВСКИЙ МАРАФОН"

Активный участник паркран движения,. Parkrun - еженедельные мероприятия, где необходимо пробежать или пройти дистанцию 5 км, проводящиеся в городских парках во многих странах мира.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Биография 
Данилов стал жертвой аварии, но после сумел достигнуть успехов в спорте и научился прыгать с парашюта.

Является официальным лицом компании «ЭкзоАтлет», создающей оборудование для социальной и физической реабилитации людей после травм.

Данилов участвует в соревнованиях «Нейротлон» — в них спортсмены используют различные ассистивные технологии.

Примечания

Ссылки 
 Виталий Данилов | ПКР | Паралимпийский комитет России
 
 Список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по спорту лиц с поражением ОДА (зимние дисциплины) на сезон 2017-2018 г.г. (см. "Дисциплина: Кёрлинг на колясках")

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты России
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы России по кёрлингу
Кёрлингисты на колясках
Заслуженные мастера спорта России